Bukrejew ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Nikolajewitsch Bukrejew (1958–1997), kasachischer Extrembergsteiger
 Borys Bukrejew (1859–1962),  ukrainischer Mathematiker
 Sergej Anatoljewitsch Bukrejew (* 1976), russischer Ruderer
 Valeri Bukrejev (* 1964), estnischer Stabhochspringer